

Codici 
 KOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Timuka, Kokonao, Indonesia

Persone 
 Peter Kox – pilota automobilistico olandese